Геннадий Васильевич Кийко (1939—2019) — директор завода «Днепроспецсталь», лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Родился 6 октября 1939 года в Сталино (Донецк). Окончил Донецкий политехнический институт по специальности инженер-металлург (1961).

Работал на заводе «Днепроспецсталь»: помощник мастера, мастер (1963-1965), начальник смены (1965-1966) прокатного цеха, заместитель начальника производственного отдела завода (1966-1976), с 1976 — начальник прокатного цеха - главный инженер.

В 1990-1991 начальник отдела развития промышленности, транспорта и связи Запорожского облисполкома.

с 1991 — директор, с 1993 — председатель правления, с 1999 — 1-й зам. председателя правления — директор по финансам и экономике АО «Днепроспецсталь».

Кандидат технических наук.

Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996). Заслуженный работник промышленности Украины (4.10.1994). Награждён орденом «Знак Почёта».

Умер 28 февраля 2019 года. Похоронен на Капустяном кладбище.

Источники 
 На 80-м году жизни умер экс-директор «Днепроспецстали» Геннадий Кийко
 На 80-м году жизни умер бывший директор завода «Днепроспецсталь» Геннадий Кийко 
 https://ipne.ws/news/zp/umer-eks-rukovoditel-dneprospetsstali/
 КИЙКО́ Геннадій Васильович , Енциклопедія Сучасної України
 КИЙКО Геннадій Васильович